LOpen dels Estats Units 2016, conegut oficialment com a US Open 2016, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. La 135a edició del torneig es va celebrar del 29 d'agost l'11 de setembre de 2016 al complex USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, Nova York, Estats Units.

Notícies 
 El suís Stan Wawrinka va guanyar el seu tercer títol de Grand Slam davant el número 1 Novak Đoković. Aquesta era la tercera final de Grand Slam pel suís, totes tres amb victòria i tots tres diferents. Amb aquest títol va esdevenir el guanyador de Grans Slam més veterà (31 anys) des d'Andre Agassi l'any 2003. Amb aquest títol va encadenar onze finals de torneigs guanyades consecutivament, des del gener de 2014.
 L'alemanya Angelique Kerber va celebrar l'accés al número 1 del rànquing individual femení que havia aconseguit en classificar-se per les semifinals, aconseguint el seu segon títol de Grand Slam de l'any. Kerber va esdevenir la tennista més veterana en accedir al número 1 del rànquing per primera vegada. Aquesta fou la tercera final de Grand Slam que disputava durant el 2016 i el segon juntament amb l'Open d'Austràlia. La seva rival en la final, la txeca Karolína Plíšková va realitzar també una gran actuació que fins al moment ni tan sols s'havia classificat per la quarta ronda d'un Grand Slam.
 La parella masculina formada pel britànic Jamie Murray i el brasiler Bruno Soares van guanyar el segon títol de Grand Slam de l'any (Open d'Austràlia) i tercer títol de l'any.
 La parella femenina formada per l'estatunidenca Bethanie Mattek-Sands i la txeca Lucie Šafářová van guanyar el segon títol de l'any i el tercer Grand Slam de dobles com a parella, tots tres diferents.
 La parella mixta formada per l'alemanya Laura Siegemund i el croat Mate Pavic el seu primer títol de Grand Slam, de fet era el primer torneig de disputaven junts i ni tan sols es coneixien personalment abans de començar el torneig.
 La tennista estatunidenca Serena Williams va igualar el rècord de més setmanes consecutives al número 1 del rànquing individual femení a 186 setmanes amb Steffi Graf. Paradoxalment va estar apunt de perdre el número 1 el cap de setmana anterior, ja que Angelique Kerber l'hauria superat si s'hagués imposat en la final de New Haven. Finalment no va poder superar el rècord, ja que la combinació de la seva derrota en semifinals i l'accés de Kerber a semifinals va ser suficient perquè Kerber la superés. El rècord que si va superar Williams va ser el rècord de 307 victòries en torneigs de Grand Slam que tenia Martina Navrátilová i va esdevenir la tennista, home o dona, amb més victòries en Grand Slam en l'Era Open.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (final)
  Andy Murray (quarts de final)
  Stan Wawrinka (campió)
  Rafael Nadal (4a ronda)
  Milos Raonic (2a ronda)
  Kei Nishikori (semifinals)
  Marin Čilić (3a ronda)
  Dominic Thiem (4a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarts de final)
  Gaël Monfils (semifinals)
  David Ferrer (3a ronda)
  David Goffin (1a ronda)
  Richard Gasquet (1a ronda)
  Nick Kyrgios (3a ronda)
  Roberto Bautista Agut (3a ronda)
  Feliciano López (2a ronda)
  Bernard Tomic (1a ronda)
  Pablo Cuevas (2a ronda)
  Steve Johnson (2a ronda)
  John Isner (3a ronda)
  Ivo Karlović (4a ronda)
  Grigor Dimitrov (4a ronda)
  Kevin Anderson (3a ronda)
  Lucas Pouille (quarts de final)
  Philipp Kohlschreiber (1a ronda)
  Jack Sock (4a ronda)
  Alexandre Zverev (2a ronda)
  Martin Kližan (1a ronda)
  Sam Querrey (1a ronda)
  Gilles Simon (2a ronda)
  Albert Ramos Viñolas (2a ronda)
  Benoit Paire (2a ronda)

Individual femení 
  Serena Williams (semifinals)
  Angelique Kerber (campiona)
  Garbiñe Muguruza (2a ronda)
  Agnieszka Radwańska (4a ronda)
  Simona Halep (quarts de final)
  Venus Williams (4a ronda)
  Roberta Vinci (quarts de final)
  Madison Keys (4a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (2a ronda)
  Karolína Plíšková (final)
  Carla Suárez Navarro (4a ronda)
  Dominika Cibulková (3a ronda)
  Johanna Konta (4a ronda)
  Petra Kvitová (4a ronda)
  Timea Bacsinszky (2a ronda)
  Samantha Stosur (2a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (3a ronda)
  Barbora Strýcová (1a ronda)
  Ielena Vesninà (3a ronda)
  Kiki Bertens (1a ronda)
  Irina-Camelia Begu (1a ronda)
  Elina Svitolina (3a ronda)
  Daria Kasatkina (1a ronda)
  Belinda Bencic (3a ronda)
  Caroline Garcia (3a ronda)
  Laura Siegemund (3a ronda)
  Sara Errani (1a ronda)
  CoCo Vandeweghe (1a ronda)
  Ana Ivanović (1a ronda)
  Misaki Doi (1a ronda)
  Tímea Babos (3a ronda)
  Mónica Puig (1a ronda)

Dobles masculins 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (semifinals)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1a ronda)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarts de final)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (campions)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (3a ronda)
  Daniel Nestor /  Vasek Pospisil (1a ronda)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2a ronda)
  Feliciano López /  Marc López (semifinals)
  Treat Huey /  Max Mirnyi (1a ronda)
  Henri Kontinen /  John Peers (2a ronda)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (1a ronda)
  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (quarts de final)
  Juan Sebastian Cabal /  Robert Farah (1a ronda)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (1a ronda)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (2a ronda)
  Radek Štěpánek /  Nenad Zimonjić (1a ronda)

Dobles femenins 
  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (final)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (2a ronda)
  Timea Babos /  Iaroslava Xvédova (3a ronda)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (3a ronda)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (semifinals)
  Martina Hingis /  CoCo Vandeweghe (semifinals)
  Sania Mirza /  Barbora Strýcová (quarts de final)
  Julia Görges /  Karolína Plíšková (3a ronda)
  Raquel Atawo /  Abigail Spears (1a ronda)
  Vania King /  Monica Niculescu (3a ronda)
  Xu Yifan /  Zheng Saisai (3a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (campiones)
  Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik (quarts de final)
  Darija Jurak /  Anastassia Rodiónova (2a ronda)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (2a ronda)
  Barbora Krejčiková /  Kateřina Siniaková (quarts de final)

Dobles mixts 

  Sania Mirza /  Ivan Dodig (1a ronda)
  Iaroslava Xvédova /  Bruno Soares (quarts de final)
  Bethanie Mattek-Sands /  Horia Tecau (renúncia)
  Raquel Atawo /  Jean-Julien Rojer (1a ronda)

  Chan Hao-ching /  Max Mirnyi (1a ronda)
  Andrea Hlaváčková /  Łukasz Kubot (2a ronda)
  CoCo Vandeweghe /  Rajeev Ram (final)
  Lucie Hradecká /  Marcin Matkowski (1a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial del US Open 

2016
US Open